Latisha Chan e Ivan Dodig erano i detentori del titolo e lo hanno difeso superando in finale Gabriela Dabrowski e Mate Pavić con il punteggio di 6-1, 7-65.

Teste di serie 

  Nicole Melichar /  Bruno Soares (semifinale)
  Gabriela Dabrowski /  Mate Pavić (finale)
  Barbora Krejčíková /  Rajeev Ram (ritirati)
  Demi Schuurs /  Jean-Julien Rojer (primo turno)

  Zhang Shuai /  John Peers (quarti di finale)
  Chan Hao-ching /  Oliver Marach (quarti di finale)
  Alicja Rosolska /  Nikola Mektić (quarti di finale)
  Anna-Lena Grönefeld /  Robert Farah (secondo turno)

Riserve 

  Nadiia Kichenok /  Aisam-ul-Haq Qureshi (semifinale)

  Jessica Moore /  Jeevan Nedunchezhiyan (primo turno)

Wildcard 

  Manon Arcangioli /  Tristan Lamasine (primo turno)
  Alizé Cornet /  Jonathan Eysseric (primo turno)
  Amandine Hesse /  Benjamin Bonzi (quarti di finale)

  Chloé Paquet /  Benoît Paire (ritirati)
  Pauline Parmentier /  Fabrice Martin (primo turno)
  Margot Yerolymos /  Grégoire Barrère (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2019